Девресе () — нидерландская фамилия. Известные носители:

 Девресе, Фредерик (1929—2020) — бельгийский композитор и дирижёр.
  (род. 1937) — бельгийский физик.